Le braille chérokî est un alphabet braille adapté à l'écriture de la langue chérokî, pour laquelle un syllabaire existe depuis le . Il a été développé par la  en 2014.

Il est construit sur la base de l' (Unified English Braille code). La ponctuation et les symboles spéciaux suivent donc l’usage de l'UEB.

En braille chérokî, on se contente de coder les syllabes sous forme de deux cellules braille : une première pour la consonne et une seconde pour la voyelle.

Consonnes

Voyelles

Tableau des syllabes en braille chérokî

Diacritiques 

Quatre modificateurs sont utilisés pour noter des syllabes chérokîes avec diacritiques.
Ces modificateurs se placent avant les syllabes sur lesquels ils portent.

Par exemple, Ꮜ̣ Ꮜ̱ Ꮜ̤ Ꮜ̰  (la syllabe Ꮜ, ,
avec point souscrit, avec macron souscrit, avec tréma souscrit, ou avec tilde souscrit) se note
,
,
,
.

Ponctuation 

La ponctuation et d’autres signes spéciaux, ©, ™, etc. suit l’usage de l'.

Nombres 

Les nombres suivent l’usage de l'. Les lettres a à j sont précédées du modificateur numérique .

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Chérokî
 Syllabaire chérokî

Liens externes 
  Braille cherokee sur le site de la Commonwealth Braille and Talking Book Cooperative

Braille
Syllabaire